Фазылова Флорида Салимовна — российский кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела литературоведения ИИЯЛ, специалист в области башкирской поэзии, составитель «Полного собрания сочинений М. Карима» в 11 томах, учёный-исследователь.

Биография 

Родилась 12 декабря 1962 года в деревне Большой Утяш, Гафурийского района, Республики Башкортостан в семье учителя. В 1970 году поступила учиться в Больше-Утяшевскую начальную школу. С 1970 года продолжала учебу в Зилимкарановской средней школе.

В 1980 году поступила в Башкирский государственный университет на филологический факультет, специальность — «Филолог. Преподаватель башкирского языка и литературы, русского языка и литературы». В 1985 году окончила БГУ и получила диплом специалиста.

Трудовую деятельность начала воспитательницей в школе-интернате № 1 г. Уфы (ныне Башкирская республиканская гимназия-интернат им. № 1 имени Р. Гарипова).

С сентября 1987 по январь 1990 год выполняла обязанности корректора в редакции газеты «Ленинец — Ленинсы». В феврале сего года переведена корреспондентом республиканской молодежной газеты «Йэшлэк». С апреля 1990 по август 1990 год — корреспондент редакции газеты Совет Башкортостаны" (ныне «Башкортостан»).

С сентября 1990 года работала в Институте истории, языка и литературы УНЦ РАН.В должности старшего научного сотрудника.

30 ноября 2021, Фазылова скоропостижно скончалась, причины смерти не уточняются.

Библиография 
1. Карим Мустай. Сочинения. Т.5. Повести. /Сост. И. М. Каримов, Ф. С. Фазылова. — Уфа: Китап, 2014. — 664 с.

2. Карим Мустай. Сочинения. Т. 6. Воспоминания, литературные портреты. / Сост. И. М. Каримов, Ф. С. Фазылова. — Уфа: Китап, 2015. — 560 с.

3. Карим Мустай. Сочинения. Т. 7. Избранная публицистика. / Сост. И. М. Каримов, Ф. С. Фазылова. — Уфа: Китап, 2016. — 568 с.

4. Карим Мустай. Сочинения. Т. 8. Доклады, выступления, беседы. / Сост.

И. М. Каримов, Ф. С. Фазылова. — Уфа: Китап, 2017—472 с. ISBN 978-5-295-06826-3. Тираж 2000 (на башк. яз.)

5. Фазылова Ф. С. Нравственно-этические проблемы в современной башкирской поэзии (II половина ХХ — начало XXI века). — Уфа: Гилем, 2017. — 144 с.

6. Карим Мустай. Сочинения. Т. 9. Статьи, доклады, выступления, беседы, монологи. / Сост. И. М. Каримов, Ф. С. Фазылова. — Уфа: Китап, 2018. — 520 с.

7. Карим Мустай. Сочинения. Т. 10. Статьи, доклады, выступления, беседы, монологи. / Сост. И. М. Каримов, Ф. С. Фазылова. — Уфа: Китап, 2019. — 560 с.

8. Карим Мустай. Сочинения. Т. 11. Статьи, доклады, выступления, беседы, монологи. / Сост. И. М. Каримов, Ф. С. Фазылова. — Уфа: Китап, 2020. — 440 с.

9. Сокровищница народа // газ. «Башкортостан», 23 мая 2014 (на баш. яз.)

10. Ученый и педагог Амир Фатихов //Календарь Башкортостана (информационно-справочное издание), 2015 (на башк. яз.)

11. Равиль Афлятунович Бикбаев: Публикации. Воспоминания о нем. Избранные статьи. Библиография. / Сост . Бикбаева Л. Р., Фазылова Ф. С. Уфа, 188 с. (на башк., рус. яз.). Тираж 100 экз)

12. Нравственно-этические проблемы в современной башкирской поэзии (II половина XX — начало XXI века). Ф. С. Фазылова ; Академия наук Республики Башкортостан, Отделение социально-гуманитарных наук и технологий. Уфа : Гилем, 2017. ISBN 978-5-88185-374-7 : 100 экз.

Награды 
Старший научный сотрудник, кандидат филологических наук отдела литературоведения ИИЯЛ УФИЦ РАН. Фазылова Флорида Салимовна награждена Благодарностью Главы Республики Башкортостан за большой вклад в увековечение памяти народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима (Уфа, Дом Республики, 27 ноября 2020 года).

Примечания